Сиґнатурка (вежа)
 Сиґнатурка (дзвін)